Woldt ist der Familienname von

 Heinrich Woldt (1649–1723), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Hermann Woldt (1684–1756), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Richard Woldt (1878–1952), deutscher Hochschullehrer und sozialistischer Politiker
 Lars Woldt (* 1972), deutscher Bassist

Siehe auch:
 Vold
 Wold
 Volt (Begriffsklärung)
 Vault